Платонешти има више значења:

 Платонешти (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Платонешти (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Општина Платонешти (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији